El término Motorni  puede referirse a:

Localidades 

Motorni (Rusia), localidad de Rusia.

Personas 

Vladímir Motorni (1883-1931), mayor general ruso, participante en la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial´y la guerra civil rusa.
Dmitri Motorni (n.1927), innovador en la producción agrícola ucraniano y soviético. Héroe del Trabajo Socialista y Héroe de Ucrania.